Tapia puede referirse a:

 Un trozo de pared o tapial, que se hace con tierra amasada y apisonada en un encofrado.

Localidades 

 Tapia (Ames), parroquia española del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Tapia (Burgos), localidad española del municipio de Villadiego, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Tapia (Tucumán), localidad argentina del departamento Trancas de la provincia de Tucumán.
 Tapia (Uruguay), localidad uruguaya del departamento de Canelones.

 Chiautla de Tapia, ciudad mexicana del municipio Chiautla, del estado de Puebla
 Rioseco de Tapia, localidad y municipio español de la Provincia de León, Castilla y León.
 Tapia de Casariego, concejo español situado en Asturias.
 Tapia de la Ribera, localidad española del municipio de Rioseco de Tapia, provincia de León, Castilla y León.
 Tapia de Montevista, barrio filipino del municipio de Montevista en la provincia de Valle de Compostela.
 Villa Tapia, localidad dominicana del municipio de Hermanas Mirabal.
 Villanueva de Tapia, municipio de la provincia de Málaga, Andalucía.

Personas 
 Agustín Tapia, jugador profesional de pádel argentino.
 Fernando Tapia Juaristi, conocido como Tapia I, pelotari español, jugador de pelota mano

Literatura 

 Tapia (Libro de cuentos), de Martín Pérez Ibarra, Ediciones Asterión.

Otros 

 Isla de Tapia, isla española situada en el municipio asturiano de Tapia de Casariego.